Luis Villalba ist der Name folgender Personen:

* Luis Villalba (Fußballspieler), uruguayischer Fußballspieler 
 Luis Héctor Villalba (* 1934), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Tucumán